Lehnkering ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Lehnkering (1915–1940), deutsche Frau, die vom NS-Regime im Rahmen der Aktion T4 ermordet wurde
 Carl Lehnkering (1851–1906), deutscher Binnenschifffahrtsunternehmer

Lehnkering steht für:
 Lehnkering, ehemalige deutsche Unternehmensgruppe der Logistikbranche